Baldwins Crossing ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baldwins Crossing (Arizona), im Yavapai County
 Baldwins Crossing (Connecticut), im New Haven County